Popielarka – część wsi w gminie Lipno w województwie kujawsko-pomorskim
 Popielarka – skała w miejscowości Morsko na Wyżynie Częstochowskiej
 Popielarka – wieś w województwie mazowieckim